Santo António da Serra (Machico) - freguesia no concelho do Machico, Portugal
 Santo António da Serra (Santa Cruz) - freguesia no concelho de Santa Cruz, Portugal

Desambiguações de topônimos